Salvem la Platja de Pals és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu la defensa i la conservació de la biodiversitat i el medi ambient a la Platja de Pals. Tot i que legalment es constitueix l'any 2019, la seva activitat ja s'inicia el 2010.